Els facopins (Phacopina) són un subordre extint de trilobits dins de Phacopida que inclou les famílies Dalmanitoidea i Phacopoidea.

Vegeu també 
 Acaste.

Enllaços externs 

 fossilmuseum.net - diverses fotografies, algunes de Phacopina.

Trilobits
Artròpodes del Silurià
Artròpodes del Devonià